La Capannina – storico locale di Forte dei Marmi
 La capannina – commedia teatrale di André Roussin e Nancy Mitford
 La capannina (The Little Hut) – film del 1957 diretto da Mark Robson tratto dalla commedia teatrale omonima
 La capannina – film del 1984 diretto da Edmo Fenoglio